Jméno Abo, d'Abo nebo Abbo nosí více různých významných osobností:

 Abbo z Fleury (kolem 950 – 1004) – francouzský teolog, pedagog a diplomat
 Abou Diaby (* 1986) – francouzský fotbalista
 François Abou Mokh (1921–2006) – syrský řecko-melchitský duchovní a arcibiskup
 Maryam d'Abo (* 1960) – anglická herečka
 Mike d'Abo (* 1944) – britský zpěvák a skladatel
 Pierre Eliyya Abo-Alyonan (1840–1894) – patriarcha chaldejské církve